Prendere Roma per toma o capire Roma per toma (dal piemontese capì Roma për toma) è un proverbio popolare piemontese che significa confondere una cosa per un'altra o, per estensione, non capire nulla o essere tardi di mente.

Etimologia 
Benché l'etimologia della parola "toma" sia incerta, si pensa che essa sia legata al proverbio "capire Roma per toma", correlato al modo di dire "promettere Roma e toma" (dal latino promittere Romam et omnia, ovvero "promettere Roma e tutto il resto"), che significa fare promesse impossibili da mantenere.

Varianti 
Nella lingua italiana esistono molti termini con il medesimo significato, fra cui prendere fischi per fiaschi e prendere lucciole per lanterne. In Piemonte viene inoltre usato il modo di dire capì ciòca per bròca ("confondere una campana con un chiodo").

Note

Voci correlate 
 Prendere lucciole per lanterne

Cultura del Piemonte
Proverbi